Puri – pane azzimo indiano

Geografia
Puri – municipalità dell'Angola
Puri – municipalità indiana dello Stato di Orissa, capoluogo dell'omonimo distretto

Persone
Amrish Puri – attore indiano
Madan Lal Puri – statistico indiano
Mādhavendra Purī – mistico e asceta indiano
Om Puri – attore indiano
Sander Puri – calciatore estone